Municipio de Tipton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tipton (condado de Cass, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Tipton (condado de Hardin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hardin.